Cypress Hills (Canada), een heuvellandschap in de grensstreek van de Canadese provincies Alberta en Saskatchewan
 Cypress Hills (Jamaica Line), een station van de metro van New York aan de Jamaica Line in Brooklyn
 Cypress Hill, een Amerikaanse hiphopcrew uit Los Angeles